Irwin kan syfta på följande:
 Irwin Goodman, en finländsk sångare

Geografi

Australien 

 Irwin (region), Western Australia,

Marshallöarna 

 Bogan (ö), Enewetak,

USA 

 Irwin (ort i USA, South Carolina), Lancaster County, 
 Irwin (ort i USA, Iowa), Shelby County, 
 Irwin (ort i USA, Pennsylvania), Westmoreland County, 
 Irwin (ort i USA, Idaho), Bonneville County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar